Naselja u Sloveniji
 Kovača vas (Črnomelj, Slovenija), naselje u općini Črnomelj
 Kovača vas (Slovenska Bistrica, Slovenija), naselje u općini Slovenska Bistrica